C3H2ClF5O – formula molecolare dello enflurano
C3H2ClF5O – formula molecolare dell'isoflurano

Formule molecolari